«Коро́бушка» (также известна под названиями «Коробейники», «Ой, полным полна коробушка…», «Катеринушка и коробейник», «Катеринушка») — известная русская песня. Текст песни представляет собой фрагмент поэмы Николая Некрасова.

История создания 
У слов песни имеется несколько вариантов, являющихся переложением начала поэмы Николая Некрасова «Коробейники» (1861). Из нескольких авторских мелодий и аранжировок (Я. Ф. Пригожий, А. Н. Чернявский, 1898; А. Дагмаров, 1903; В. С. Ружицкий, 1905) обработка Якова Пригожего является наиболее популярной версией песни. Первые четыре строки песни звучат в романе Чернышевского «Что делать?» (1863)

Продолжением сюжета «Ой, полна, полна коробушка» стала песня «Хорошо было детинушке…» (музыка Я. Ф. Пригожего, 1888); ещё один фрагмент «Коробейников» был использован в «Песне убогого странника» (музыка Н. А. Маныкина-Невструева, 1913).

Песня вызвала целую волну переделок. В конце 1900-х и в 1910-е годы была популярна песенка-пародия «Коробушка. Совет начинающим Дон-Жуанам» авторства Михаила Савоярова. Мотив остался почти неизменным, но комические куплеты были пересочинены наново. Ноты песенки переиздавались несколько раз Петербургским издательством «Экономик». Известны сатирические и агитационные переделки песни предреволюционных лет и советского времени: «Ой, полна, полна, коробушка, есть Эсеры и Эс-Де…», «Ой, полна, полна коробушка у любого богача, А у бедного рабочего ни кола и ни двора…», «Ой полна, полна коробушка, есть „Безбожник“, „Крокодил“…», «Ой, полна моя коробушка, есть в ней тол, и есть запал..» (партизанская).

Поскольку слово «коробушка» у некоторых в живом бытовании отсутствует, то песня в разговорной речи нередко обозначается словом «Коробочка».

Так, в повести К. Яковлева «Осиновские чудаки» о 1930-х годах говорится: «Павел Шмонин вынес гармонь да заиграл „Из-за острова на стрежень“… Дуняшке не понравилась песня: расплакалась, убежала домой. Алексей Петрович укорил: „Повеселей бы что-нибудь“. Спели весёлую — „Коробочку“» (Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1973 — С. 199, 200).

А в книге Юрия Красавина «Вот моя деревня…», повествующей о 1960-х годах, читаем: «Утром в Иванов день… в каждом доме окна раскрыты настежь, в каждом доме гомонит застолица. А потом запоют — то там, то тут. Пели „Коробочку“, „Шумел камыш“… и ещё много других песен, незамысловатых, известных каждому».

Исполнители песни 
Романс входил в репертуар Анастасии Вяльцевой, Вари Паниной, Раисы Раисовой, Михаила Савоярова, Надежды Плевицкой, Лидии Руслановой, ансамбля Золотое кольцо, группы «Король и Шут».

Использование мелодии 

 После того как аранжировка песни «Коробушки» впервые появилась в версиях игры «Тетрис» для Apple IIgs и Spectrum Holobyte, в 1989 году песня была переаранжирована Хирокадзу Танакой в качестве аккомпанемента «Type A» в версии 1.1 «Тетриса» для Game Boy компании Nintendo. С тех пор она стала тесно связана с этой игрой в западной популярной культуре. В 2008 году UGO включила песню в список 3 лучших музыкальных композиций для видеоигр всех времен. The Tetris Company владеет правами на эту вариацию песни для использования в видеоиграх.
 На мелодию «Коробушки» многие западные музыкальные группы и исполнители делали ремиксы и свои аранжировки. Например, у техно-группы Scooter в альбоме 2007 года есть композиция «Whistling Dave», где эта мелодия насвистывается на протяжении всей песни.
 В фильме «Сердцеедки» героине Сигурни Уивер, выдающей себя за русскую, предлагают спеть песню, говоря «Какой же русский не знает песню „Коробо́чка“».
 Мотив песни «Коробушка» использован в музыке к кинокомедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», в частности в эпизоде на колхозном рынке.
 В фильме «Сны» Карена Шахназарова эта мелодия звучит в эпизоде, где граф Призоров торгует порнографическими фотографиями на Арбате.
 Используется в компьютерной игре «Братва и кольцо».
 Мелодия песни использована в фильме «Онегин» Марты Файнс по мотивам романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
 Отрывок из песни звучал во время эпизодов с Боратом в «Шоу Али Джи».
 В песне Final Fight ирландской Трэш-метал группы Gama Bomb во время соло играется мотив «Коробушки».
 У радиостанции «Русское радио» данная мелодия звучит как подложка во время рекламных объявлений.
 В фильме «Пипец 2» мелодия звучит в эпизоде, когда Mother Russia расправляется с полицейскими.
 Во второй половине композиции «Et Barn Er Dødt I Bethlehem» норвежской блэк-метал группы Ljå.
 В фильме Snatch в эпизодах с участием Бориса «Бритвы».
 В сериале «Карточный домик» (3 сезон 3 серия) президент России Виктор Петров (образ основан на В. В. Путине) поёт песню на ужине в Белом доме.
 В фильме «Механик» 2005 года с Дольфом Лундгреном песню поют во время застолья.

См. также 

 Ухарь-купец (песня)
 Калинка
 Коробейник

Примечания

Ссылки 
 Ой, полна, полна коробушка…
 Запись песни в исполнении Лидии Руслановой (Апрелевский завод, 1943)

Песни на русском языке
Песни XIX века
Николай Некрасов
Городские романсы
Песни из репертуара Лидии Руслановой